Wurlitzer kan avse:
 Wurlitzer (jukebox) – jukeboxar
 Wurlitzer-piano – ett elpiano

Se även
 Rudolph Wurlitzer Company